Andrew Keenan-Bolger – attore e cantante statunitense
 Bill Bolger – cestista statunitense
 Celia Keenan-Bolger – attrice e cantante statunitense
 Jim Bolger – politico neozelandese
 Ray Bolger – attore, ballerino e showman statunitense
 Sarah Bolger – attrice irlandese